Cette liste présente les 87 membres de la  législature du Landtag de Saxe-Anhalt au moment de leur élection le  lors des élections régionales de 2016 en Saxe-Anhalt. Elle présente les élus du land et précise si l'élu a été élu dans le cadre d'une des 43 circonscriptions de manière directe, ou par le scrutin proportionnel de Hare.

Répartition des sièges

Élus

Voir aussi

Articles connexes 
 Landtag de Saxe-Anhalt
 Élections législatives régionales de 2016 en Saxe-Anhalt
 Cabinet Haseloff II

07